Tom Dooley steht für:

 Tom Dooley (Lied), Folksong aus den Vereinigten Staaten
 Keine Gnade für Tom Dooley (Originaltitel The Legend of Tom Dooley), US-amerikanischer Film von Ted Post (1959) 

Tom Dooley ist der Name folgender Personen:

* Tom Dooley (Leichtathlet) (* 1945), US-amerikanischer Geher 

Siehe auch:
 Thomas Dooley (* 1961), deutsch-amerikanischer Fußballspieler und -trainer